L'edizione 1949-1950 della Copa del Generalísimo è stata la quarantaseiesima edizione della coppa nazionale spagnola. Vide la vittoria finale del Club Atlético de Bilbao (allora dicitura ufficiale dell'Athletic Club), che si aggiudicò il trofeo per la diciassettesima volta nella sua storia.

Partecipanti
Alla competizione parteciparono 46 squadre: 
Tutte le 14 società della Primera División. Le prime otto classificatesi nel campionato entrarono negli ottavi di finale, le ultime sei al terzo turno.
Tutte le 32 società della Segunda División.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone finale

Finale

Squadra vincitrice

Bibliografia
Luis Arnáiz. 100 Finales de Copa. Historia del Campeonato de España

Voci correlate 
Primera División spagnola 1949-1950
Segunda División spagnola 1949-1950

Collegamenti esterni

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
1950